Šaška mikroregija (mađ. Sásdi kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 27 naselja, u kojima ukupno živi 14.731 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 383,87 km2, a gustoća naseljenosti je 38,37 ljudi na km2.

Sjedište mikroregije je gradić Šaš.

Najsjevernija je mikroregija u županiji. Graniči sa selurinačkom mikroregijom na jugu, sigetskom na jugozapadu, pečuškom na istoku i jugoistoku, šeljinskom na jugu, s Tolnanskom županijom na sjeveru i sa Zalskom županijom na zapadu.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji